Christmas Songs – album di Nora Aunor del 1972
 Christmas Songs – album di Mel Tormé del 1992
 Christmas Songs – album di Diana Krall del 2005
 Christmas Songs – album dei Jars of Clay del 2007
 Christmas Songs – EP dei Bad Religion del 2013